Jumpman – videogioco del 1983
 Jumpman – nome iniziale del personaggio Mario
 Jumpman – logo di proprietà di Nike
 Jumpman – singolo di Drake e Future del 2015